Tenino, gőzhajó az USA-ban
 Tenino, település az USA Washington államában
 Tenino indiánok
 Tenino nyelv